Rosch ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Rosch (* 1969), deutscher Theoretischer Physiker und Professor der Universität zu Köln
 Alfred Rosch (1899–1945), deutscher Politiker und Sportler
 Beate Rosch, deutsche Hörspielregisseurin
 Eleanor Rosch (* 1938), US-amerikanische Kognitionspsychologin
 Karl-Heinz Rosch (1926–1944), deutscher Soldat
 Thomas Rosch (* 1967), deutscher Radiomoderator

Rosch bezeichnet:
 Rosch Chodesch, den ersten Tag eines Monats im jüdischen Kalender
 Rosch ha-Schana, den jüdischen Neujahrstag
 Rosch ha-Schana (Mischnatraktat) (dt. „Anfang des Jahres“), Traktat der Mischna in der Ordnung Mo'ed סֵדֶר מוֹעֵד (Festzeiten, Festtag)
 Rosch haAjin, Stadt in Israel
 eine biblische Person: Rosch (Sohn des Benjamin)
 Rosch-Jeschiwa oder Rosch Jeschiwa, den Leiter einer Talmudschule, siehe Jeschiwa
 Rosch, den Alias des Ascher ben Jechiel (1250–1327), mittelalterlicher Talmudist
 Rosch (Sudost) ein rechtsseitiger Nebenfluss der Sudost, im Einzugsgebiet der Desna, Russland

Siehe auch:
 Rosh
 Roche
 Roches
 Roch (Begriffsklärung)